Per Too Tough to Die si può intendere:
Too Tough to Die – ottavo album della band punk Ramones;
Too Tough to Die Live – album live di Dee Dee Ramone;
Too Tough to Die: a Tribute to Johnny Ramone – film-documentario sui Ramones e dedicato a Johnny Ramone